Costruzioni Meccaniche Nazionali, empresa històrica fabricant d'automòbils de Milà (Itàlia)
 Construction Mecanique de Normandie, drassana amb seu a Cherbourg (França)
 Compagnie Méridionale de Navigation, companyia naviliera francesa, operant entre Còrsega, Sardenya i Marsella
 Col·legi de la Nació Muscogee (del seu nom en anglès College of the Muscogee Nation), institució educativa promoguda per la Nació Muscogee (Creek)
 CMN també és el codi IATA de l'Aeroport Internacional Mohammed V de Casablanca (Marroc)
 cmn també és el codi ISO 639-3 del mandarí, llengua oficial de la Xina